Насибов — азербайджанская фамилия.

Известные носители 
 Насибов, Азер Эйваз оглы (род. 2000) — российский певец и музыкант азербайджанского происхождения.
 Насибов, Александр Ашотович (1916—1985) — советский писатель и сценарист.
 Насибов, Аслан Юнус оглы (1931—2021) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Насибов, Ашот Александрович (род. 1962) — журналист, теле- и радиоведущий.
 Насибов, Бахрам Паша оглы (1942—1998) — азербайджанский музыкант и композитор.
 Насибов, Давуд Маджидович (1942—2003) — азербайджанский поэт, переводчик.
 Насибов, Камил Баладе оглы (1946—1992) — Национальный герой Азербайджана.
 Насибов, Марифат Ахмед оглы (1972—1992) — Национальный герой Азербайджана.
 Насибов, Михаил Николаевич (1953—2021) — советский и российский массажист, многолетний член тренерского штаба футбольного клуба ЦСКА, сборных СССР и России по футболу.
 
 Насибов, Парвиз Паша оглы (род. 1988) — украинский борец греко-римского стиля азербайджанского происхождения, серебряный призёр Олимпийских игр в Токио.
 Насибов, Сергей Александрович — актёр театра и кино.
 Насибов, Талех Асиф (род. 1985) — президент футбольного клуба «Зира», президент Федерации мини-футбола Азербайджана, предприниматель.

Насибова 
 Насибова, Малахат (род. 1969) — азербайджанский журналист, правозащитник.